Kaňovice può riferirsi a diversi toponimi della Repubblica Ceca:
Kaňovice, comune del distretto di Frýdek-Místek, nella regione di Moravia-Slesia
Kaňovice, comune del distretto di Zlín, nell'omonima regione